Richard Abingdon peut désigner :
 Richard de Abyndon ou Abingdon (mort 1327), juge ;
 Richard Abingdon (mort 1545), député pour Bristol.